Název Bělušice má více obcí:
 Bělušice (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
 Bělušice (okres Most) – obec v okrese Most